Amphoe Ngao (Thai , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Nordosten der Provinz Lampang. Die Provinz Lampang liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Mae Mo, Chae Hom und Wang Nuea der Provinz Lampang, Mueang Phayao und Dok Khamtai der Provinz Phayao, sowie Song der Provinz Phrae.

Der Maenam Ngao (Ngao Fluss), ein Nebenfluss des Mae Nam Yom (Yom-Fluss), fließt durch den Landkreis.

Der 1.284,9 km² große Nationalpark Tham Pha Thai (Thai: ) liegt zum Teil im Landkreis Ngao.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Ngao ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 85 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Luang Tai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Luang Tai.
 Luang Nuea (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Luang Nuea.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Ban Pong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Pong.
 Ban Rong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Rong.
 Pong Tao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pong Tao.
 Na Kae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Kae.
 Ban On (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban On.
 Ban Haeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Haeng.
 Ban Huat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Huat.
 Mae Tip (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mae Tip.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zu Amphoe Ngao von amphoe.com (in Thai)
 Informationen über den Tham-Pha-Thai-Nationalpark (in Englisch)

Ngao